Bundeskriminalamt heißen:

 Bundeskriminalamt (Deutschland)
 Bundeskriminalamt (Österreich)